Добегнев (, ) — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Стшелецко-Дрезденецкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 5,69 км². Население — 3189 человек (на 2004 год).

История

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница города 

Города Любуского воеводства